Мужская сборная Японии по хоккею на траве (прозвище «Японский самурай», ) — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Японию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Ассоциация хоккея на траве Японии ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Летние Олимпийские игры 
 1908 — 1928 — не участвовали
 1932 — 
 1936 — 7-е место
 1948 — 1956 — не участвовали
 1960 — 14-е место
 1964 — 7-е место
 1968 — 13-е место
 1972 — 2012 — не участвовали

Чемпионат мира по хоккею на траве 
 1971 — 9-е место
 1973 — 10-е место
 1975 — 1998 — не участвовали
 2002 — 12-е место
 2006 — 9-е место
 2010 — не участвовали
 2014 — не участвовали

Азиатские игры 
 1958 — 5-е место
 1962 — 4-е место
 1966 — 
 1970 — 
 1974 — 4-е место
 1978 — 4-е место
 1982 — 4-е место
 1986 — 5-е место
 1990 — 6-е место
 1994 — 4-е место
 1998 — 4-е место
 2002 — 6-е место
 2006 — 4-е место
 2010 — 6-е место
 2014 — 6-е место

Чемпионат Азии 
 1982 — не участвовали
 1985 — 4-е место
 1989 — 4-е место
 1993 — 9-е место
 1999 — 5-е место
 2003 — 4-е место
 2007 — 4-е место
 2009 — 6-е место
 2013 — 5-е место

Champions Challenge 
 2001 — 5-е место
 2003 — не участвовали
 2005 — не участвовали
 2007 — 5-е место
 2009 — не участвовали
 2011 — 7-е место
 2012 — 5-е место
 2014 — 7-е место

Текущий состав 
Состав команды был объявлен перед Champions Challenge 2014, прошедшем в апреле-мае в Куантане, Малайзия.

Главный тренер: Keonwook Kang

См. также 
 Женская сборная Японии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Сборные команды | Официальный сайт Ассоциации хоккея на траве Японии

Япония
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Японии